Friedrich Klincksieck ist der Name  folgender Personen:

* Friedrich Klincksieck (Verleger) (1813–1874), deutscher Verleger und Buchhändler in Paris, Gründer der Libraire Klincksieck
 Friedrich Klincksieck (Romanist) (1860–1928), deutscher Professor für Romanistik in Halle